Saint-Gratien (Somme)
 Saint-Gratien (Val-d'Oise)
 Saint-Gratien-Savigny